Йоан V може да се отнася до:
 Йоан V Палеолог — византийски император (1341—1391).
 Йоан V (Патриарх Александрийски)
 Йоан V (Патриарх Константинополски)
 Йоан V (папа)